Raysville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Raysville (Georgia)
 Raysville (Indiana)
 Raysville (Tennessee)

Siehe auch:
 Rayville